Panagiotou ist der Familienname folgender Personen:

 Kostas Panagiotou (* 1977), griechischer Sänger, Musiker und Musikjournalist 
 Meropi Panagiotou (* 1994), zyprische Leichtathletin

Siehe auch:
 Panayiotou